Поинга:

 Поинга — река в России, приток Сысолы.
 Поинга — посёлок в Сыктывдинском районе Республики Коми.